Das State Farm Evert Cup 1996 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Damen in Indian Wells. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 8. bis 16. März 1996 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Conchita Martínez mit 7:6 und 7:6. Im Doppel gewann die Paarung Chanda Rubin / Brenda Schultz-McCarthy mit 6:1 und 6:4 gegen Julie Halard-Decugis / Nathalie Tauziat.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1996
Tennisturnier in Indian Wells